„Алсвенскан“ е шведска футболна лига и най-високото ниво в професионалния шведски футбол. Тя е създадена през 1924 г., преди това се е наричала „Свенска Сериен“. От 2008 г. броят на участниците се увеличава от 14 на 16 отбора.

Отбори

Шампиони 
 1896 – 1925 – Шведско първенство
 1931 – 1981 – Висша лига
 1982 – 1990 – Висша лига (плей-офи)
 1991 – 1992 – Шампионски серии
 1993– – Висша лига

Шампиони по клубове

Вечна ранглиста на Първа професионална лига 
 Отборите с удебелен шрифт са участниците на елита през сезон 2018/19.

Последна актуализация на 31.03.2018.
Легенда:
 М – място в ранглистата;
 Отбор – име на отбора;
 С – брой изиграни сезони в елитната група;
 М – общо изиграни мачове през този период;
 П – общо победи през този период;
 Р – общо равни срещи през този период;
 З – общо загуби през този период;
 Г.Р. – общо вкарани и общо получени голове;
 Т – общо спечелени точки
(Източник: в. Тема: Спорт)

Източници

Външни препратки 

Турнири по футбол
Футбол в Швеция
Основани в Швеция през 1924 година